Натуральне число 863
 863 рік до нашої ери
 863 рік нашої ери